Niemieckie pułki piechoty:
 178 Pułk Piechoty (13 Saksoński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego

Polskie pułki piechoty:
 178 Pułk Piechoty (1939)(II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP